Santo Expedito pode referir-se a:
Santo Expedito - santo católico.
Santo Expedito - município do estado de São Paulo.

Desambiguação